Грејди има више значења:
 Округ Грејди (Џорџија)
 Округ Грејди (Оклахома)
 Грејди (Арканзас)
 Грејди (Нови Мексико)